Fast forward è l'avanzamento veloce su videoregistratori, walkman e altri apparecchi. Inoltre può riferirsi a:

Cinema 
Dance - Voglia di successo (Fast Forward) – film del 1985 diretto da Sidney Poitier

Letteratura 
La notte di Ariel (Fast Forward) – romanzo di Judy Mercer, n. 2498 de Il Giallo Mondadori

Musica 
Fast Forward  – album degli Spyro Gyra del 1990
 The Bloat/Fast Forward  – singolo dei Melvins del 1996
 Fast Forward  – album dei De Heideroosjes del 2001
 Fast Forward  – traccia della colonna sonora di Serendipity - Quando l'amore è magia del 2001
Fast Forward  – album di Joe Jackson del 2015

Televisione 
Fast Forward (Schnell ermittelt) – serie televisiva austriaca 
MTV Fast Forward  – programma di MTV
Tucker & Becca nemici per la pelle (Fast Forward) – serie televisiva
 Fast Forward  – episodio della quarta stagione di Hotel
 Viaggio nel futuro (Fast Forward) – episodio di Flash

Altro 
Fast Forward  – fanzine
Fast Forward Entertainment  – editore di accessori per il gioco di ruolo